señorita - spanyol szó, a kisasszonyok megszólítása (mint angolban a miss)

Señorita Benny Borg dala 1976-ból
Señorita Justin Timberlake 2003-as dala/kislemeze
Señorita Shawn Mendes és Camila Cabello 2019-es dala/kislemeze